

Fumetti 
 Batman – personaggio dei fumetti DC Comics
 Batman – il principale albo statunitense a fumetti dedicato al personaggio
 Batman – personaggio dei fumetti DC Comics proveniente da Terra-Due
 Batman di Zur-En-Arrh – personaggio dei fumetti DC Comics proveniente dal pianeta Zur-En-Arrh

Cinema 
 Tutti i film su Batman 
 Batman – serie cinematografica del (1943)
 Batman and Robin – serie cinematografica (1949)
 Batman di Leslie H. Martinson (1966)
 Batman di Tim Burton (1989)
 Batman - Il ritorno di Tim Burton (1992)
 Batman Forever di Joel Schumacher (1995)
 Batman & Robin di Joel Schumacher (1997)
 Batman Begins di Christopher Nolan (2005)
 Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan (2008)
 Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan (2012)
 Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder (2016)
 The Batman di Matt Reeves (2022)

Televisione 
 Batman – serie televisiva del 1966
 Batman (Batman with Robin the Boy Wonder) – serie animata del 1968
 Batman (Batman: The Animated Series) – serie animata del 1992
 The Batman – serie animata del 2004

Videogiochi 
 Batman – videogioco del 1986
 Batman – videogioco del 1989 pubblicato dalla Ocean Software
 Batman – videogioco del 1989 pubblicato dalla Sunsoft

Geografia 
 Batman – città turca del territorio del Kurdistan
 Provincia di Batman – provincia turca del territorio del Kurdistan

Informatica 
 B.A.T.M.A.N. (Better Approach To Mobile Adhoc Networking) – protocollo di routing sviluppato dalla comunità Freifunk

Musica 
 Batman – nome d'arte del musicista Mario Battaini
 Batman – album del cantante statunitense Prince che contiene la colonna sonora scritta per l'omonimo film del 1989
Batdance, Prince
The Batman Theme, Danny Elfman, la prima musica della colonna sonora del film del 1989
Batman Theme, Neal Hefti, dal telefilm del 1960 e registrato da molti artisti fin dall'uscita della sigla originale
Batman! (Jan & Dean), basato sul theme di Neal Hefti
Batman, Naked City, dall'album Naked City
Batman, sigla, Cristina D'Avena
Batman: Arkham Knight, canzone, TryHardNinja e JT Machinima
 Batman, singolo dei Lazer Sword del 2010

Persone 
John Batman – esploratore, imprenditore e allevatore australiano